Milestone ( für Meilenstein) steht für:
 ein Zwischenziel in einem Meilensteinplan
 Milestone (Audiogerät), Sprachnotizgerät und Multifunktions-Audiogerät
 Milestone Records, US-amerikanisches Schallplattenlabel
 Motorola Milestone, Smartphone von Motorola

geografische Objekte:
 Milestone (Saskatchewan), Kleinstadt (Town) in Saskatchewan, Kanada
 Milestone Bluff, Felsenkliff auf der Adelaide-Insel, Antarktis

im NRHP gelistete Objekte:
 Milestone (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 85002683
 Milestone (Norfolk County, Massachusetts), ID-Nr. 85003300

Personen:
 Lewis Milestone (1895–1980), US-amerikanischer Drehbuchautor, Filmregisseur und -produzent

Unternehmen:
 Milestone (Unternehmen), japanischer Videospiel-Entwickler
 Milestone S.r.l., italienischer Videospiel-Entwickler
 Milestone (Modemarke), Amerikanische Modemarke, besonders für Lederbekleidung
 Milestone Systems, dänischer Hersteller von IP-basierter Video-Management-Software und Netzwerkvideorekordern

Siehe auch:
 First Milestone 
 Second Milestone 
 Milestones 
 Meilenstein (Begriffsklärung)